Владимир Елистратов: Елистратов, Владимир Алексеевич (род. 1960) — российский государственный и политический деятель, глава города Челябинска.
 Елистратов, Владимир Станиславович (род. 1965) — российский учёный филолог, культуролог, писатель и поэт.